|-
| 177601 - || || 14 d'abril de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 177602 - || || 15 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177603 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177604 - || || 15 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177605 - || || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177606 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177607 - || || 19 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177608 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177609 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177610 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177611 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177612 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177613 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177614 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177615 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177616 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177617 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177618 - || || 22 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177619 - || || 24 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177620 - || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177621 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177622 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177623 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177624 - || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177625 - || 2004 JD || 8 de maig de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 177626 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177627 - || || 13 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177628 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177629 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177630 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177631 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177632 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177633 - || || 10 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177634 - || || 16 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177635 - || || 11 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177636 - || || 13 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177637 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177638 - || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177639 - || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177640 - || || 10 de juliol de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177641 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177642 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177643 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177644 - || || 11 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177645 - || || 9 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 177646 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177647 - || || 6 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177648 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177649 - || || 6 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177650 - || || 4 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177651 - || || 10 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177652 - || || 15 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177653 - || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177654 - || || 16 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177655 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177656 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177657 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177658 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177659 - || || 9 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 177660 - || || 3 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177661 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177662 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177663 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177664 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177665 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177666 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177667 - || || 3 de març de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 177668 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177669 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177670 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177671 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177672 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177673 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177674 - || || 7 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177675 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177676 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177677 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177678 - || || 12 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177679 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177680 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177681 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177682 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177683 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177684 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177685 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177686 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177687 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177688 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177689 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177690 - || || 16 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 177691 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177692 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177693 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177694 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177695 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177696 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177697 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177698 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177699 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177700 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

7